Беркенгейм — еврейская фамилия. Известные носители (братья):

 Беркенгейм, Абрам Моисеевич (1867—1938) — русский и советский химик-органик, фармацевт, публицист.
 Беркенгейм, Александр Моисеевич (1878—1932) — эсер, общественный и политический деятель, кооператор.
 Беркенгейм, Борис Моисеевич (1885—1959) — русский и советский химик, профессор МГУ.
 Беркенгейм, Григорий (Гирш) Моисеевич (1872—1919) — русский медик, домашний врач семьи Л. Н. Толстого.